John Fettiplace ist der Name folgender Personen:

* John Fettiplace (Politiker, 1527) (1527–1580), englischer Politiker, Parlamentsmitglied
 John Fettiplace (Politiker, 1583) (1583–1658), englischer Politiker, Parlamentsmitglied